Muszyński ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Muszyński (* 1933), emeritierter Erzbischof und Metropolit von Gniezno (Gnesen) und damit emeritierter Primas von Polen
 Mariusz Muszyński (* 1964), polnischer Rechtswissenschaftler, Juraprofessor und seit 2017 Vizepräsident des Polnischen Verfassungsgerichtshofs